Сабинал има више значења:

 Сабинал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабинал (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику